Diese Liste enthält die höchsten Punkte aller Staaten, die von mindestens einem Mitglied der Vereinten Nationen diplomatisch anerkannt sind.

Höchste Punkte nach Land 
Obwohl mehrere der insgesamt 202 höchsten Punkte auf Staatsgrenzen liegen, sind nur vier davon gleichzeitig die höchsten Punkte von zwei Ländern – in jedem der Fälle ein Gipfel, über den eine Grenze verläuft:
 Mount Everest (China und Nepal)
 Margherita Peak (DR Kongo und Uganda)
 Maja e Korabit/Golem Korab (Albanien und Nordmazedonien)
 Mont Nimba (Elfenbeinküste und Guinea)
Der Mount Vinson () ist der höchste Berg des Antarktika-Kontinents. Er liegt in der Antarktis, deren politischer Status nicht dem eines Staates entspricht, weshalb der Berg nicht in der folgenden Tabelle aufgeführt ist. Ob der Elbrus als Teil Europas oder Asiens anzusehen ist, hängt von der Definition der innereurasischen Grenze ab.

Liste 
Hinweis:
 Möchte man zum Beispiel innerhalb eines Kontinents nach der Höhe sortieren, so klicke man zuerst in dieser Spalte das kleine Dreieck in der Kopfzeile an und anschließend jenes in der Spalte Kontinent.

Zuordnungen in der Tabelle:
 „Staat“ ist eine politische Zuordnung
 Gebiet ist eine geografische Zuordnung

Siehe auch 
 Höchster Berg
 Seven Summits – Höchste Berge der Kontinente
 Liste der höchsten und tiefsten Punkte der Staaten Europas
 Liste der Länder nach durchschnittlicher Höhe

Einzelnachweise 

!Hochste Punkte nach Land
!
Punkte
Hochster Punkt